

Patronyme  

Haumont est un patronyme français présent principalement à Saulces-Monclin et Cheppy (55 Meuse) source geneanet branche 9 -1904 antérieurs et suivants;

 Antoine Haumont, un géographe et aménageur français ;
 Jacques Haumont, un éditeur et imprimeur-typographe français ;
 Marie-Louise Haumont (1919-2012), une romancière belge ;
 Michel Haumont (1957-), un guitariste français, compositeur, arrangeur et accompagnateur ;
 Michèle Haumont (1953-2019), une biologiste belge ;
Nicole Haumont, une psychosociologue française
 Pierre-François Haumont (1772-1866), un sculpteur français ;
 Raphaël Haumont, un physico-chimiste français ;
 Thierry Haumont (né en 1949), un écrivain belge ;

Toponyme 

 Haumont, une ancienne commune française  du département de Tarn-et-Garonne en région Midi-Pyrénées, fusionnée avec Esparsac ;
 Haumont-lès-Lachaussée, une commune associée du département de la Meuse, en région Grand Est ;
 Haumont-près-Samogneux, une commune française du département de la Meuse en région Lorraine.

Voir aussi 
 Hautmont (avec un « t » intermédiaire muet), une commune française du département du Nord, en région Nord-Pas-de-Calais

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme